Цыганки:

 Цыганки — деревня в Сенненском районе Витебской области Белоруссии.
 Цыганки — хутор в Азовском районе Ростовской области России.